Bambara (taal)
Bambara (volk)
Bambara (land)